El término Ronan puede hacer referencia a:

 Rónán, un nombre de origen celta.
 Ronan, una ciudad ubicada en el estado estadounidense de Montana. 
 Ronan, un centauro de la saga Harry Potter.
 Ronan el acusador, un personaje ficticio y supervillano que ha aparecido en numerosas series de cómic publicadas por Marvel Comics. 
 Ronan Point, un torre residencial en Inglaterra, que se derrumbó en el año 1968.
 Ronan, el álbum debut de Ronan Keating.